Pedro Gonçalo Batista Menezes (Porto Santo, 26 de agosto de 1988) é um futebolista português, que joga atualmente no Penalva.

Ligações externas

Naturais do Porto Santo
Futebolistas da Madeira
Futebolistas de Portugal
Futebolistas do Clube Desportivo Nacional
Futebolistas do Clube Desportivo Portosantense